Piazza San Marco – piazza di Venezia
Piazza San Marco – piazza di Firenze
Piazza San Marco – piazza di Milano
Piazza San Marco – piazza di Latina
Piazza San Marco - piazza di Grado in provincia di Gorizia